Mount Hermon kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Hermon, berg,

USA 

 Mount Hermon (ort i USA, Virginia), Pittsylvania County, 
 Mount Hermon (berg i USA, Massachusetts, Essex County), 
 Mount Hermon (berg i USA, Massachusetts, Franklin County), 
 Mount Hermon (ort i USA, New Jersey), Warren County, 
 Mount Hermon (ort i USA, Kalifornien), Santa Cruz County, 

Robotskapade USAförgreningar